

Localidades
Saint-Raphaël (Haiti)
Saint-Raphaël (Quebec)
Saint-Raphaël (arrondissement)

Saint-Raphaël (Dordonha)
Saint-Raphaël (Var)

Desambiguações de topônimos